Змагання з фехтування на шаблях в індивідуальній першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли 14 липня 2015 року. Кваліфікація відбулась 13 липня 2015 року.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Джерела 
 Посів

Чемпіонат світу з фехтування 2015